Ньюби — фамилия. Известные носители:

 Ньюби, Джон (род. 1978) — английский футболист и футбольный тренер.
 Ньюби, Перси Ховард (1918—1997) — британский писатель